Dębogóra bezeichnet Dörfer in Polen:
 Dębogóra (Czerwonak), Dorf der Gmina Czerwonak im Powiat Poznański der Woiwodschaft Großpolen
 Dębogóra (Dobiegniew), Dorf der Gmina Dobiegniew in der Woiwodschaft Lebus
 Dębogóra (Kcynia), Dorf der Gmina Kcynia in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Dębogóra (Widuchowa), Dorf der Gmina Widuchowa in der Woiwodschaft Westpommern
 Dębogóra (Wieleń), Dorf der Gmina Wieleń im Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki der Woiwodschaft Großpolen

Dębogóra bezeichnet geographische Objekte in Polen:
 Dębogóra (Równina Wałecka) (159 m), Erhebung auf dem Gebiet der Gmina Czaplinek in der Woiwodschaft Westpommern